Васильковский сельский совет:
 Васильковский сельский совет — административно-территориальная единица Петропавловского района Украины.
 Васильковский сельский совет — административно-территориальная единица Лохвицкого района Украины.